

Geografia
 Le Ferré – comune francese
 Pizzo Ferré – vetta alpina

Persone
 Ferré Grignard – cantante belga
 Alberto Methol Ferré – filosofo uruguaiano
 André Ferré – poeta italiano
 Giusi Ferré – giornalista italiana
 Gianfranco Ferré – stilista italiano
 Léo Ferré – cantautore monegasco
 Norbert Ferré – illusionista francese
 Théophile Ferré – politico francese

Altro 
 BAP Ferré – nome assegnato dalla Marina de Guerra del Perú al cacciatorpediniere , ceduto dalla Royal Navy
 Gianfranco Ferré S.p.A. – azienda italiana

Pagine correlate 
Ferre
Ferrè